Upp kan betyda:

 Upp – en apokalyptisk skrift som ingår i Nya Testamentet, se Uppenbarelseboken
 Upp (film) – en amerikansk animerad film från 2009

Se även
 Uppspår – riktninga för ett järnvägsspår